Pieria kan henvise til flere artikler:
 Pieria (regional enhed) en regional enhed i 	Centralmakedonien.
 Pieriske bjerge, også omtalt som Piéria, en bjergkæde der danner en naturlig grænse mellem Centralmakedonien og Vestmakedonien.